Die Eredivisie 2016/17 war die 61. Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga und der 128. Wettbewerb um die niederländische Landesmeisterschaft. Die reguläre Saison begann am 5. August 2016 mit dem Spiel NEC Nijmegen – PEC Zwolle und endete am 14. Mai 2017.

Niederländischer Meister wurde zum 15. Mal Feyenoord Rotterdam. Sparta Rotterdam als Meister der Eerste Divisie und Go Ahead Eagles traten als Aufsteiger an.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister nahm an der Gruppenphase, der Zweite an der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League teil. Der Pokalsieger und der Dritte qualifizierten sich für die Europa League. Der dritte Teilnehmer wurde in Play-offs zwischen den Teams auf den Plätzen 4, 6, 8 und 9 ermittelt.

Der Tabellenletzte stieg direkt ab. Die Teams auf den Plätzen 16 und 17 spielten in insgesamt 16 Relegationsspielen gegen die Mannschaften auf Platz 2 bis 8 und 10 der Ersten Division um den Aufstieg in die Eredivisie. Nach Hin- und Rückspiel galt die Auswärtstorregel.

Teilnehmer und ihre Spielstätten

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Qualifikationsspiele

UEFA Europa League 
Die Plätze 4, 6, 8 und 9 der Eredivisie spielten in zwei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel einen weiteren Startplatz zur UEFA Europa League aus. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in der zweiten Runde aufeinander. Der Sieger aus diesem Spiel startete dann in der 3. Qualifikationsrunde der UEFA Europa League 2017/18.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 17. und die Rückspiele am 20. Mai 2017 statt.

|}

 Runde 2
Das Hinspiel fand am 25. und das Rückspiel am 28. Mai 2017 statt.

|}

Relegation 
Die Plätze 16 und 17 der Eredivisie und die Plätze 3, 5 bis 10 und 13 der Eerste Divisie spielten in drei Play-off-Runden jeweils mit Hin- und Rückspiel um die Relegation. Die beiden Gewinner der ersten Runde trafen in Runde 2 auf den 16. und 17. der Eredivisie. Gleichzeitig spielten die Plätze 3 und 5 bis 7 der Eerste Divisie gegeneinander. In Runde 3 trafen dann die vier Gewinner aus der zweiten Runde aufeinander. Die beiden Sieger der dritten Runde qualifizierten sich für die Eredivisie 2017/18.

 Runde 1
Die Hinspiele fanden am 8. und die Rückspiele am 12. Mai 2017 statt.

|}

 Runde 2
Die Hinspiele fanden am 18. und die Rückspiele am 21. Mai 2017 statt.

|}

 Runde 3
Die Hinspiele fanden am 25. und die Rückspiele am 28. Mai 2017 statt.

|}

Die Meistermannschaft von Feyenoord Rotterdam 
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste 
Nur Tore in der regulären Saison werden berücksichtigt.

Weblinks 
 Eredivisie auf wildstat.com
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2016/17